Siliqua — рід морських двостулкових молюсків родини Pharidae.

Види 
Рід налічує 16 видів:
 Siliqua albida (Adams et Reeve, 1850)
 Siliqua alta (Broderip et Sowerby, 1829) 
 Siliqua barnardi (Huber, 2010) 
 Siliqua costata (Say, 1822) 
 Siliqua fasciata (Spengler, 1794)
 Siliqua grayana (Dunker, 1862)
 Siliqua herberti (M. Huber, 2015)
 Siliqua japonica (Dunker, 1861)
 Siliqua lucida (Conrad, 1837)
 Siliqua minima (Gmelin, 1791)
 Siliqua patula (Dixon, 1789) — Бритвоподібний молюск тихоокеанський
 Siliqua polita (W. Wood, 1828)
 Siliqua pulchella Dunker, 1852
 Siliqua radiata (Linnaeus, 1758)
 Siliqua rostrata (Dunker, 1862)
 Siliqua squama'' (Blainville, 1827)

Примітки

Посилання 
 Razor & jackknife clams 

Венероїдні
Роди молюсків